Kabinett Van Agt steht für folgende Regierungen der Niederlande:
 Kabinett Van Agt I (1977 bis 1981)
 Kabinett Van Agt II (1981 bis 1982)
 Kabinett Van Agt III (1982)